Muziek
 Il Volo (muziekgroep), een Italiaanse progressieve rockgroep uit de zeventiger jaren
 Il Volo (album 1974), een album van deze groep uit 1974
 Il Volo (band), een drie man sterke Italiaanse boyband die pop-opera zingt
 Il Volo (album 2010), een album van deze groep uit 2010
 Il volo (Zucchero), een lied uit 1996 van de Italiaanse zanger Zucchero
 Il volo/El diablo, een single van Litfiba uit 1990
 Gioconda/Il volo, een single van  Litfiba uit 1991

Film
 Il volo (film 1986), een film van Theo Angelopoulos uit 1986
 Il Volo (film 2009), een film van Wim Wenders uit 2009

Televisie
 Il volo (televisieprogramma), een televisieprogramma van LA7